Zeitzeugenportal steht für:
 Zeitzeugenportal (Aufarbeitung der SED-Diktatur), Bildungs-Portal auch zur Kontaktherstellung mit Zeitzeugen der SED-Diktatur (seit 2009)
 Zeitzeugenportal (Haus der Geschichte), Online-Video-Plattform mit Zeitzeugeninterviews zur deutschen Zeitgeschichte (seit 2017)